Tierra Blanca bezeichnet:

Orte in Mexiko:
 Tierra Blanca (Guanajuato)
 Tierra Blanca (Temoaya) (Bundesstaat México)
 Tierra Blanca (Tenancingo) (Bundesstaat México)
 Tierra Blanca (Oaxaca)
 Tierra Blanca (Querétaro)
 Tierra Blanca (Sonora)
 Tierra Blanca (Tepecintla) (Bundesstaat Veracruz)
 Tierra Blanca (Tierra Blanca) (Bundesstaat Veracruz)
 Tierra Blanca (Tuxpan) (Bundesstaat Veracruz)
 Tierra Blanca (Loreto) (Bundesstaat Zacatecas)
 Tierra Blanca (Río Grande) (Bundesstaat Zacatecas)

Verwaltungseinheiten in Mexiko:

Orte in Costa Rica:
 Tierra Blanca (Costa Rica), Ort in Costa Rica